

Aziende 
 Steuben Glass – vetreria artistica statunitense

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Steuben – città della Contea di Cumberland, Maine
 Steuben – città della Contea di Oneida, New York
 Steuben – township della Contea di Crawford, Pennsylvania
 Steuben – villaggio della Contea di Crawford, Wisconsin

Navi 
 Steuben – nave passeggeri tedesca, varata nel 1923 e affondata da un sommergibile nel 1945.